Таксис (значения):

 Таксис в биологии — двигательные реакции в ответ на односторонне действующий стимул, свойственные свободно передвигающимся организмам, некоторым клеткам и органоидам.
 Таксис в лингвистике — связь двух предикативных единиц с точки зрения наклонения, лица, времени.
 Таксис (город) — город в Сирии.
 Таксис в военном деле — тактическое подразделение македонской фаланги (около 1500 человек).

Фамилия 
 Таксис, Феликс Сергеевич (1932—1996) — советский архитектор.
 Таксис, Франц фон (1459—1517) — основатель первой регулярной почтовой системы между Веной и другими европейскими городами.

См. также 
 Турн-и-Таксис — аристократический род Священной Римской империи, который сыграл важную роль в становлении и развитии европейской почтовой службы.
 Джебель-Таксис — гора в Сирии.